Olof Mellberg - um futebolista sueco que atua como zagueiro.
Bror Mellberg - um futebolista sueco.
Desambiguações de sobrenomes